María II puede referirse a:

 María II de Inglaterra (1662-1694)
 María II de Portugal (1819-1853)